Type 56 peut désigner:
un fusil d'assaut chinois Type 56.
 une corvette de la marine chinoise.
 un canon anti-aérien chinois de 14,5 mm.